Pirai steht für:
 Piraí, brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Rio de Janeiro
 Piraí, portugiesisch für Piaractus mesopotamicus, eine zu den Sägesalmlern gehörende Fischart
 Parai, Rahmentrommel in Südindien